European Le Mans Series 2016 – trzynasty sezon serii wyścigowej European Le Mans Series organizowanej przez Automobile Club de l’Ouest (ACO). Rozpoczął się on 16 kwietnia wyścigiem na torze Silverstone, a zakończył się 23 października wyścigiem w Estoril.

Zmiany 
Klasa GTC, korzystająca z aut FIA GT3, została zlikwidowana.

Zespoły LMP2 miały do dyspozycji dwa silniki przez cały sezon.

Kalendarz

Lista startowa 
Lista zespołów zgłoszonych na pełny sezon została opublikowana 5 lutego 2016 roku.

LMP2

LMP3

LMGTE

Innovative car

Wyniki 
Pogrubienie oznacza zwycięzców wyścigu bez podziału na kategorie.

Klasyfikacje 
Punktacja za poszczególne pozycje:

LMP2

Zespoły

Kierowcy

LMP3

Zespoły

Kierowcy

LMGTE

Zespoły

Kierowcy

Przypisy 

Sezony European Le Mans Series
2016 w sportach motorowych